Mercedes-Benz 500 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz Nürburg 500 und 500 N (gebaut 1931–1939), siehe Mercedes-Benz W 08
 Mercedes-Benz 500 SL / SLC (gebaut 1971–1989), siehe Mercedes-Benz Baureihe 107
 Mercedes-Benz 500 SE / SEL / SEC (gebaut 1979–1991), siehe Mercedes-Benz Baureihe 126
 Mercedes-Benz 500 SL / 6.0 / SL 500 (gebaut 1989–2001), siehe Mercedes-Benz R 129
 Mercedes-Benz 500 E / E 500 (gebaut 1990–1995), siehe Mercedes-Benz Baureihe 124
 Mercedes-Benz 500 SE / S 500 (gebaut 1991–1998), siehe Mercedes-Benz Baureihe 140
 Mercedes-Benz 500 SEC / S 500 Coupé / CL 500 (gebaut 1992–1998), siehe Mercedes-Benz C 140
 Mercedes-Benz 500 GE / 500 GE 6.0 AMG / G 500 (gebaut 1993–1994, seit 1998), siehe Mercedes-Benz G-Klasse
 Mercedes-Benz S 500 (gebaut 1998–2005), siehe Mercedes-Benz Baureihe 220
 Mercedes-Benz ML 500 (gebaut 2001–2005), siehe Mercedes-Benz W 163
 Mercedes-Benz SL 500 (gebaut 2001–2011), siehe Mercedes-Benz R 230
 Mercedes-Benz E 500 (gebaut 2002–2009), siehe Mercedes-Benz Baureihe 211
 Mercedes-Benz ML 500, (gebaut 2005–2011), siehe Mercedes-Benz W 164
 Mercedes-Benz S 500 / BlueEFFICIENY (gebaut 2005–2013), siehe Mercedes-Benz Baureihe 221
 Mercedes-Benz CLK 500 (gebaut 2006–2010), siehe Mercedes-Benz Baureihe 209
 Mercedes-Benz R 500 (gebaut 2006–2014), siehe Mercedes-Benz Baureihe 251
 Mercedes-Benz E 500 (gebaut 2009–2016), siehe Mercedes-Benz Baureihe 212
 Mercedes-Benz ML 500 / GLE 500 / e (gebaut 2012–2018), siehe Mercedes-Benz W 166
 Mercedes-Benz SL 500 (gebaut seit 2012), siehe Mercedes-Benz R 231
 Mercedes-Benz S 500 / 500 e (gebaut seit 2013), siehe Mercedes-Benz Baureihe 222
 Mercedes-Benz GLE 500 Coupé (gebaut 2016–2018), siehe Mercedes-Benz C 292